Кубатбек Айылчиевич Боронов (род. 15 декабря 1964, Алайский район, Ошская область, Киргизская ССР, СССР) — киргизский государственный и политический деятель. 24-й премьер-министр Киргизской Республики с 17 июня по 9 октября 2020 года.

Биография 
Кубатбек Боронов родился 15 декабря 1964 года в Узгенском районе Ошской области Киргизской ССР. С 17 июня 2020 года с большинством одобрением парламента избран премьер-министром Киргизии

Трудовая деятельность 

 1982—1983 гг. — учетчик МТФ совхоза «Социализм» Алайского района Ошской области.
 1983—1985 гг. — служба в рядах Советской армии.
 1985—1991 гг. — Фрунзенский политехнический институт, студент.
 1991 г. — каменщик СМУ-9 треста «Фрунзестрой».
 1992—1996 гг. — инженер, зам начальника базы, начальник базы ПО «Стройкомплект» при АК «Кыргызкурулуш».
 1998—2000 гг. — директор деревообрабатывающего завода при АК «Кыргызкурулуш».
 2001—2002 гг. — заместитель директора ОсОО «Гоктурк».
 2003—2003 гг. — начальник отдела планово-экономического и материально-технического обеспечения штаба ГО Министерства экологии и чрезвычайных ситуаций Киргизской Республики.
 2003—2006 гг. — зам.начальника по тылу Главного управления ГО МЭ и ЧС КР.
 2006—2008 гг. — зам.начальника Северного межрегионального управления МЧС КР.
 2009—2010 гг. — начальник управления МЧС по Чуйской области.
 01.2010 г. — 08.2010 г. — директор Департамента по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций при Министерстве чрезвычайных ситуаций КР.
 08.2010 г. — 12.2011 г. — заместитель министра чрезвычайных ситуаций КР.
 24.12.2011 г. — 20.04.2018 г. — министр чрезвычайных ситуаций КР.
 20.04.2018 г. — 15.06.2020 г. — первый вице-премьер-министр КР.
 17.06.2020 г. — 09.10.2020 г. — премьер-министр КР.

Примечания

Литература 

Премьер-министры Киргизии
Премьер-министры, вступившие в должность в 2020 году
Министры чрезвычайных ситуаций Киргизии
Политики XXI века
Правители XXI века